La província de Taroudant (en àrab إقليم تارودانت, iqlīm Tārūdānt; en amazic ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, tasga n Tarudant) és una de les prefectures del Marroc, fins 2015 part de la regió de Souss-Massa-Draâ i actualment de la de Souss-Massa. Té una superfície de 16.500 km² i 838.820 habitants censats en 2014. La capital és Taroudant. Limita amb les províncies d'Essaouira, de Chichaoua i d'Al Haouz al nord, la província de Ouarzazate a l'est, les províncies de Tata i de Tiznit al sud, la província de Chtouka-Aït Baha i les prefectures d'Inezgane-Aït Melloul i d'Agadir Ida-Outanane a l'oest.

Divisió administrativa 
La província de Taroudant consta de 7 municipis i 82 comunes:

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial de la província

Taroudant